Henham steht für verschiedene Orte in England:

 Henham (Essex), Dorf und Verwaltungseinheit
 Henham (Suffolk), in East Suffolk, Suffolk
 Henham Park, Anwesen in Suffolk